Du är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 杜, förenklat 杜, pinyin Dù. Efter andra system har namnet transkriberats som Tu, speciellt utanför Folkrepubliken Kina. 

Den 31 december 2014 var 159 personer med efternamnet Du bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Du
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Du Fu (712–770), poet
 Du Mu (803–852), poet
 Du Qinglin (född 1946), kommunistisk politiker

Kvinnor
 Du Jing (född 1984), badmintonspelare

Källor

Kinesiska efternamn